

Звиняче — селище, Житомирська область, Бердичівський район
 Звиняче — село, Волинська область, Луцький район
 Звиняче — залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці

Звиняче () — село, Мінська область, Мінський район
 Звиняче () — поселення, Мінська область, Мінський район

Див. також 
 Звиняч